Vince Martin – attore australiano
 Vince Martin – cantante statunitense
 Vince Martin – politico australiano